Hierba bellida puede referirse a:

 El nombre común de la planta Ranunculus acris.
 El nombre común de la planta Ranunculus bullatus.